Crime Scene Investigation — еротично-комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Мацу Такеші». Входить до збірки «Takuhai Spirits!!»

Інші назви: «Tadaima Genbakenshou Naka!», «Takuhai Spirits!!»

Сюжет 
Тихий райончик, ніяких серйозних злочинів і, відповідно, затишшя в поліцейській ділянці. Офіцеру Хібіни тільки й залишається, що допомагати заблукали знайти дорогу. Але ось з'являється школяр, який запевняє, що на нього напав ґвалтівник і просить зловити його. Поліцейський відправляється на місце злочину для з'ясування всіх подробиць і навіть не замислюється… а чи був збоченець насправді?

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga»  
 Манґа на сайті «yaoichan» 
 Манґа на сайті «mangahelpers.com»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші